Kochi (Índia), ciutat de l'Índia
 Kochi o Kubinji, kan mogol de l'Horda Oriental
 Momoko Kōchi (Taito, Tòquio, 1932 - Shibuya, Tòquio, 1998), actriu japonesa
 Prefectura de Kōchi, prefectura del Japó
 Kōchi, capital de la prefectura de Kōchi